«Тевье-молочник» (Тевье дер милхикер; 1894—1914) — цикл рассказов классика еврейской литературы на идише Шолом-Алейхема.
 «Тевье-молочник» (СССР, 1985) — телеспектакль, реж. Сергей Евлахишвили.

См. также 
 «Тевье-Тевель»
 Скрипач на крыше